Vorreiter steht für:

 im übertragenen Sinn für eine Person oder Institution, die etwas Neues als erste tut
 Führer eines Pferdegespanns
 Die Vorreiter (さきがけ Sakigake), übersetzter Name einer fiktiven Sekte im Roman 1Q84

Vorreiter ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Vorreiter (1958–2008), polnischer Fußballspieler
 Kläre Vorreiter (* 1934), deutsche Politikerin (CDU)
 Wilhelmine Vorreiter (1889–1960), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:
 Outrider Nunatak (Vorreiter-Nunatak), markanter und 1250 m hoher Nunatak an der Oates-Küste